Cartó, material similar al paper però de més consistència.
 En el món de l'art, cartó també s'empra per a designar els esbossos emprats com a plantilles o models per a la confecció de pintures (generalment murals), i tapissos i catifes, per raó del material sobre el qual es pinten.